Васи́лий Курба́тов: Курбатов, Василий Васильевич (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Курбатов, Василий Васильевич (1926—2016) — генерал-майор.
 Курбатов, Василий Степанович (наст. фамилия — Завойко; 1875—1947) — предприниматель Российской империи.